Кременчу́г-Константи́новское (сокр. Крем-Константиновка) — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики. 

Образует муниципальное образование «сельское поселение Кременчуг-Константиновское», как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Селение находится на северо-восточной части Баксанского района, в долине реки Куркужин. Находится в 17 км к северо-востоку от районного центра Баксан и в 50 км к северу от Нальчика. 

Общая площадь территории сельского поселения составляет — 47,36 км2.

Граничит с землями населённых пунктов: Карагач на востоке, Псыншоко на юго-востоке, Псыхурей на северо-западе и со станицей Старопавловская Ставропольского края на севере.

Населённый пункт расположен в равнинной зоне республики. Рельеф местности преимущественно ровный. Долины реки изрезаны балками и оврагами. Средние высоты на территории села составляют около 350 метров над уровнем моря.

Гидрографическая сеть представлена бассейном реки Куркужин. У западной окраины села в неё впадает правый приток Псычох (Неволька). К северо-западу от села проходит Баксано-Малкинский канал. В западной части села имеется несколько маленьких озёр.

Согласно геологоразведке, в недрах земли сельского поселения имеются небольшие запасы нефти. Также имеются большие запасы глины, пригодные для изготовления кирпичей без пластификаторов.

Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +9,5°С, и колеблется от средних +21,5°С в июле, до средних −3,0°С в январе. Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм. Основное количество осадков выпадает в период с апреля по июль.

История 
Село основано в 1885 году, переселенцами из Кременчугской губернии, которые в поисках лучшей жизни отправились на Кавказ. В Кабарде у местного князя Иналова, они купили в аренду несколько гектаров земли, где впоследствии и осели, основав свои поселения.

Первоначально новое поселение состояло из нескольких отдельных хуторов, в которых люди селились в зависимости от места откуда они прибыли. Так до сих пор, некоторые районы села продолжают называться жителями — Харьковка, Полтавка и т.д.

После объединение хуторов в одно село, оно получило название Кременчуг-Константиновское. Так как первые переселенцы были родом из Кременчуга, а первого переселенца звали Константин.

Это название до сих пор сохранилось у села, хотя в быту она больше упоминается как Крем-Константиновка или просто Кремка.

В 1992 году Кременчуг-Константиновское сельсовет был реорганизован и преобразован в Кременчуг-Константиновскую сельскую администрацию. В 2005 году Кременчуг-Константиновская сельская администрация была преобразована в муниципальное образование, со статусом сельского поселения.

Кременчуг-Константиновское — самое длинное название населённого пункта в России без пробелов.

Население 

Плотность —  чел./км2

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление  
Администрация сельского поселения Кременчуг-Константиновское — село Кременчуг-Константиновское, ул. Садовая, 7.

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Исполнительно-распорядительный орган — Местная администрация сельского поселения Кременчуг-Константиновское. Состоит из 5 человек.
 Глава администрации сельского поселения — Коваленко Леонид Фёдорович.
 Представительный орган — Совет местного самоуправления сельского поселения Кременчуг-Константиновское. Состоит из 11 депутатов, избираемых на 5 лет.
 Председатель Совета местного самоуправления сельского поселения — Коваленко Леонид Фёдорович.

Образование 
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа — ул. Садовая, 1.
 МДОУ Начальная школа Детский сад (при школе) — ул. Садовая, 1.
 МКОУ ДОД Детская школа искусств — ул. Садовая, 56 «а». 
 ГКОУ Детский Дом — ул. Садовая, 139.

Здравоохранение 
 Участковая больница — ул. Степная, 129.

Культура 
 МКУ Сельский Дом Культуры — ул. Садовая, 56. 

Общественно-политические организации:
 Кременчуг-Константиновское станичное казачье общество Терско-Малкинского станичного общества
 Общественный совет села

Экономика 
Основную роль в экономике сельского поселения играет растениеводство. Наибольшего развитие получило выращивание зерновых и злаковых культур.

Основные бюджетообразующие предприятия на территории сельского поселения:
 ЗАОрНП «Константиновское»
 ООО «Яр»
 ООО «Ларс-Гет»
 ООО «ЮгАгроснаб»

Религия 
На территории села функционируют религиозные учреждения:
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Пятигорская епархия) — ул. Садовая, 60.
 Сельская мечеть «Мансур» — ул. Советская, 360.

Улицы 
На территории села зарегистрировано 5 улиц:

Известные уроженцы 
 Чуйко Виктор Михайлович — советский и российский государственный деятель, организатор авиационной промышленности, учёный и конструктор авиационных двигателей.

Ссылки 
 Сайт сельского поселения Кременчуг-Константиновское 
 Коды ОКАТО — Кременчуг-Константиновское

Примечания 

Населённые пункты Баксанского района
Муниципальные образования Баксанского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии